Józef Tischner (1931–2000) – polski ksiądz katolicki i filozof, profesor
 Marian Tischner (ur. 1936) – polski lekarz weterynarii, profesor
 Tischner – album muzyczny Voo Voo i kapeli Trebunie-Tutki
 Tischnerówka – izba pamięci ks. Józefa Tischnera w Łopusznej